, или просто Киё — в японском фольклоре дочь (по некоторым версиям — вдова) деревенского старосты или помещика по имени Сёдзи, жившего на берегу реки Хидака. Семья была вполне состоятельной, чтобы предоставить жилье странствующим монахам, посещавшим эти места, дабы повидать синтоистское святилище.

Происхождение 

Однажды красивый монах Андзин, посетивший святилище, влюбился в прекрасную девушку по имени Киёхимэ, но ему удалось подавить овладевшую им страсть, и последующих встреч он старался избегать. Киё пришла в ярость от этого и в гневе преследовала его. Она нагнала Андзина на берегу реки Хидака, где монах просил лодочника помочь ему переправиться через реку, но сказал, чтобы тот не пускал в лодку Киёхимэ. Когда Киё поняла, что Андзин уходит, она бросилась в воду и поплыла за лодкой. Пока она плыла сквозь буйное течение, в гневе она перевоплотилась в дракона. Когда Адзин увидел Киёхимэ, преследующую его в облике огромного дракона, он побежал к храму . Он попросил у священников укрытия, и те спрятали его под колоколом храма. Но дракон унюхал его внутри колокола и принялся кружить вокруг. Киёхимэ несколько раз громко ударила хвостом в колокол, а затем окатила его пламенем, расплавив его и погубив Андзина.

Киёхимэ в культуре 
 Фильм  «Додзёдзи», снятый в 1976 году по одноименной пьесе театра Но, является интерпретацией классической истории о Киёхимэ.

 Персонаж игры "Fate/Grand Order"

Sr и SP персонаж вселенной онмеджи

Японский фольклор